Суд чести — воспитательный орган, обычно неформальный, рассматривающий проступки членов определённой корпорации или организации, в том числе нарушения кодекса корпоративной этики.

Суды чести обычно решают вопросы, связанные с этическими нарушениями корпоративных правил. Могут выносить различные взыскания — от морального порицания до исключения из сообщества. Обычай тесно связан с понятием чести — формы самоуважения личности, зависящей от соответствия социальным нормам.

История 
Суд чести был известен со времён рыцарства: к примеру, в средневековой Англии примером может служить Высокий рыцарский суд. 

В Новое время суды чести сохранились среди дворян и военнослужащих. Военный суд чести как специальный выборный орган создавался для охраны корпоративной чести офицерства и достоинства офицерского чина. В Российской империи такой суд назывался Суд общества офицеров.

Партийные суды практиковались в большинстве российских и советских политических партий (например, в ВКП(б), партии левых эсеров) до начала 1920-х годов, а за пределами Союза ССР — и позже (например, Высший партийный суд НСДАП).

В Союзе ССР отдельные гражданские суды чести существовали во времена НЭПа (например, суд чести профсоюзных организаций медицинских работников). Официально данные органы были образованы в 1947 году во всех министерствах и ведомствах СССР на волне борьбы с космополитизмом и просуществовали до начала десталинизации, когда были постепенно преобразованы в товарищеские суды чести. 

Во многих государствах суды чести продолжают действовать и по сей день — в системе органов вооружённых сил, полиции и жандармерии, гражданском обществе. В России с 1990-х годов действуют суды чести при казачьих, скаутских организациях, бизнес-гильдиях, профсоюзах и так далее. За пределами России примерами могут служить суд чести литовских судей и суд чести приставов, суд чести адвокатов и суд чести судей высших судов и арбитражных судов во Франции и Великобритании, студенческие суды чести во многих университетах Западной Европы, Высокий суд чести Хорватской медицинской палаты, суд чести Берлинской биржи.

См. также 
 Товарищеский суд
 Суд чести
 Военный суд чести

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Приказ Народного комиссара обороны Союза ССР № 8 «О введении в действие положений о товарищеских судах в РККА», от 17 января 1939 года.
 Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О Судах чести в министерствах Союза ССР и центральных ведомствах»? от 28 марта 1947 года.

Обычаи
Правосудие
Юридические организации